Władysław Piskozub (1875-1936), sędzia
 Władysław Piskozub (1882-1941), nauczyciel